Stati Uniti d'America
Locust Grove – città  della Contea di Henry, Georgia
Locust Grove – città  della Contea di Mayes, Oklahoma